En aquest article s'enumeren els diferents enemics o monstres de la franquícia The Legend of Zelda. Normalment aquests enemics estan sotmesos a la voluntat de l'antagonista principal, Ganon (també conegut com a Ganondorf), o bé a la d'altres antagonistes principals i importants.

Llista d'enemics

Deku Scrub 

 Els Deku Scrub són originalment Deku, però amb la diferència que aquests són molt agressius i malvats (alguns per deslleialtat al Great Deku Tree o bé per por a Ganondorf i els seus seguidors). Originalment s'introduïren a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, com a membres de la raça Deku, on servien la Queen Gohma, probablement a causa de la por que li tenien. Els Deku Scrubs ataquen en Link des del seu cau, llançant-li una de les seves Deku Nuts per danyar-lo. Si Link s'hi acosta, el Deku s'amaga. El protagonista ha de retonar-los la seva Deku Nut per tal de fer-los mal. I així successivament fins a destruir-lo. N'hi ha alguns que recompensen Link i admeten el seu error per haver fet mal o altres que simplement moren.

Darknut 
Els Darknut (タートナック Taatonakku) són uns poderosos i ferotges cavallers, clàssics en la saga. Típicament els Darknut són invulnerables als atacs frontals gràcies a la gran armadura i la protecció. Per aquest motiu Link, el protagonista de la sèrie, es veu obligat a atacar els Darknut des de darrere amb la finalitat de destruir-los les defenses. Són similars a un altre enemic de la franquícia: els Iron Knuckle. Freqüentment, aquests dos enemics se'ls relaciona i es comparen l'un amb l'altre, especialment en els dos primers jocs de la saga, en què compartien un aspecte molt similar, tant pel que fa a l'aspecte físic com en tàctica defensiva i ofensiva.

Iron Knuckle 
Els Iron Knuckle (アイアンナック Aiannakku) són un poderosos i temibles enemics. La seva traducció al català seria Nodals de Ferro. Aquests enemics són freqüentment confosos amb els Darknut, ja que són molt similars als Iron Knuckle. Encara que varen ser introduïts a la saga amb espasa i escut, a The Legend of Zelda: Ocarina of Time portaven unes grans destrals que causaven grans danys al protagonista de la sèrie Link. Porten també una gran armadura que els fan ser lents i feixucs, i els seus atacs i moviments acostumen a ser lents, però alhora poderosos. Quan precedeixen un intrús al seu territori, es preparen per atacar l'enemic sense pietat ni sense cap mena de contemplació.

A Adventure of Link sovint són considerats com l'enemic més resistent i poderós. Es varen introduir armats amb una espasa i escut. Tenien una tàctica pràcticament infal·lible, eren molt poderosos ofensivament, i eren els enemics més resistents del joc. Podien bloquejar des de qualsevol posició els atacs d'en Link amb el seu escut i la seva armadura, i els seus atacs eren molt poderosos i ociosament grans danys en Link. Hi havia tres tipus de Iron Knuckle: taronges, vermells i blaus. Els blaus eren més poderosos i resistents. Podien llançar les seves espases en cas de necessitat. A vegades incorporaven un cavall de metall en batalla i atacaven amb una llança. Aquests eren Mini-Bosses.

A Ocarina of Time i Majora’s Mask els Iron Knuckle atacaven amb unes monstruoses destrals, que amb un sol cop bastaren per treure quatre cors de salut de la vida d'en Link. Tal era el seu poder destructiu que Link no pot contrarestar els seus atacs. No tenia cap més remei que esquivar-los. Els Iron Knuckle podien destruir columnes de pedra amb la seva destral, i fins i tot el mateix tron de pedra on estava assegut esperant Link. Els seus atacs i moviments són lents, així Link tenia una oportunitat per contraatacar. Quan Link destruí la seva armadura, els Iron Knuckle es feren més ràpids, atacant amb més agressivitat i més perill, però fent-los menys resistents a l'espasa del protagonista. Hi ha Iron Knuckle de diversos colors, platejat, blanc, negre i vermell. Aquest últim era la Nabooru, utilitzada per Twinrova.

Shadow Beast 
 Els Shadow Beast són uns enemics exclusius al videojoc de Twilight Princess. Anteriorment aquestes criatures eren Twili, una raça pacífica, corromputs i transformats en grotesques criatures pel poder fosc que el malvat Ganondorf va donar a Zant. Convertits en despietades i malvades criatures endimoniades, es varen convertir en els soldats d'elit de Zant per invadir Hyrule, i arrabassar l'essència als Light Spirits per fusionar el món lluminós amb el Twilight Realm. Aquestes criatures causaren veritables estralls en tota la trama de l'argument, encara que foren tràgicament mortes per Link. Derrotaren amb molta facilitat l'exèrcit d'Hyrule en la invasió del país.

En combat els dimonis assassins apareixen per portals tridimensionals que unien Hyrule amb el Twilight Realm, controlats probablement pel mateix Zant. Sempre atacaven en multitud. Si aquest grup de Shadow Beasts no morien en multitud, i quedava un en peu, en conseqüència aquest criatura amb un crit esgarrifós ressuscitava els seus companys morts.

Shadow Kargaroc 
 El Shadow Kargaroc apareixen exclusivament a Twilght Princess. Són uns enemics exclusius a l'Hyrule sotmesa al Twilight Realm i al Palace of Twilight. Es tracta d'uns ocells negres endimoniats pel malvat Zant, l'antagonista principal. Volen sobre els dominis controlats del tirà, amb la comesa de protegir i vigilar les terres, com si fossin uns ocells carronyaires. No tenen cap; tal com es pot comprovar a primera vista quan aquest enemic s'acosta al protagonista Link. Ataquen normalment en bandada, tot i que a vegades es poden trobar sols. Ataquen l'enemic amb el seu cap. Són immensament grossos. N'hi ha un al llac Hylia que és especialment gran, i que, juntament amb un Shadow Bulblin, serveix de Mini-Boss.

Shadow Insect 
 Els Shadow Insects apareixen al videojoc The Legend of Zelda: Twilight Princess. Són uns malvats insectes gegantins, creats per Zant per absorbir la llum dels Light Spirits un cop han estat derrotats pels Shadow Beasts. Són uns insectes invisibles a l'ull humà, però gràcies a la transformació en llop de Link, pot veure'ls. Poden atacar amb electricitat, que és la seva principal tàctica ofensiva. Alguns poden volar gràcies a les seves ales. Altres poden excavar sota terra. El Shadow Bloat és la mare de tots aquests insectes.

Shadow Vermin 
Els Shadow Vermin apareixen a Twilight Princess. Són unes versions dels Shadow Beasts, tot i que molt més petites. Són uns enemics exclusius a Twilight Realm, entre altres. Apareixien com els primer enemics del Crepuscle per combatre en Link quan es troba en la seva forma de llop. Apareixen en les tres árees del Crepuscle i al Palace of Twilight, la residència del malvat Zant. Aquestes criatures semblen rates transformades pel Crepuscle, o simplement criatures creades pel poder màlefic del Usurper King Zant.

Stalfos 
Els Stalfos són uns enemics ficticis clàssics de la saga de videojocs The Legend of Zelda. Han aparegut en cada Zelda fins al dia d'avui i sempre han pres la forma d'esquelets nomorts. Depenent del joc, a vegades se'ls anomena Stalfos Knights. Els Stalfos són guerrers morts que encara tenen intenció de lluitar i servirà poders de soldats per a Ganon o Vaati.

Wizzrobe 
 Els Wizzrobe són uns poderosos fetillers a The Legend of Zelda. Són uns malvats usuaris de la màgia negra que ataquen el protagonista, Link, amb diferents i múltiples atacs màgics. Posseeixen l'habilitat d'aparèixer i desaparèixer a voluntat i teletransportar-se al seu entorn al seu gust. El nom de Wizzrobe és una barreja de paraules angleses: Wizz (que significa bruixot en català), i robe (que significa túnica en català).

Engendres de Zant 

Amb els seus extraordinaris poders màgics que els va donar el malvat Ganondorf, el fetiller Zant crea innumerables monstres sota les seves ordres. Dos en són particularment els seus engendres més directes, a semblança de les seves versions fantasmals anomenades Phantom Zant.

Zant Head 
Zant Head és un enemic exclusiu al joc de Twilight Princess, concretament en el penúltim Dungeon, Palace of Twilight. Són versions del casc que agraden i que el malvat Zant vesteix. Quan la boca del casc s'obre, desprenen una ràfega de màgia similar a la del tirà per atacar el protagonista, Link. Aquestes ràfegues es poden desviar si Link utilitza l'escut per defensar-se (aquestes es poden tornar contra l'enemic). Els atacs a distància amb l'arc i altres eines són invulnerables en l'engendre de Zant. Només la Master Sword pot destruir-les en tres estocades. Tanmateix, si l'Espasa Mestra ha rebut la llum de Solenoide (Taiyo) amb un sol cop d'espasa és suficient per derrotar Zant Head. Aquest enemic, de la mateixa manera que el seu amo, té l'habilitat de teletransportar-se segons la voluntat, com en Wizzrobe.

Zant Hand 
Zant Hand, com en Zant Head, és un enemic exclusiu al videojoc de Twilight Princess, del Dungeon Palace of Twilight. Aquest enemic amb forma de mà diabòlica, no ataca mai al protagonista Link, però si és una gran pega i molèstia; ja que sempre que el protagonista intenta portar el Solenoide a la plaça del Palau de Crepuscle, aquesta mà intentarà recuperar l'esfera lluminosa de les mans d'en Link. Aquest enemic no pot ser destruït, però si pot ser paralitzat si és disparat amb tres fletxes. També posseeix l'estranya habilitat de passar a través de les parets sòlides de les diferents cambres Palace of Twilight. Aquest enemic és similar als Floormasters del The Wind Waker.

Vegeu també 
 The Legend of Zelda
 Llista de personatges de The Legend of Zelda

Referències 

 
Llistes de personatges de ficció